Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1998./99. su činile druge županijske lige u većini županija.

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 NK Maksimir

2. ŽNL Karlovačka 
 

 Izvori:  
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigprja - konačna ljestvica 
 Glas Podravine i Prigprja - sastav liga

2. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina 

 Izvori: 
 ŠNK "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

NS Sisak 
 

 Izvori: 
 NK Lekenik

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 80 godina Splitsko-dalmatinskog saveza 
 OSK Otok

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 Vinkovački list 
 Vinkovački list

Varaždinska županija

2. ŽNL Varaždinska

1. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 Nogomet u ludbreškom kraju

Poveznice 
 1. HNL 1998./99.
 2. HNL 1998./99.
 3. HNL 1998./99.
 4. rang HNL-a 1998./99.
 6. rang HNL-a 1998./99.
 7. rang HNL-a 1998./99.
 Hrvatski nogometni kup 1998./99.

Izvori 
  

1998-99
 5